Nick Schultz – kanadyjski hokeista
 Nick Schultz – australijski kolarz